Шейнин (Шейнина) — еврейская матронимическая фамилия (от женского личного имени Шейна). Известные носители:

 Шейнин, Александр Михайлович (1913—1987) — русский писатель, драматург и сценарист. 
 
 Шейнин, Артём Григорьевич (род. 1966) — российский журналист и телеведущий.
 Шейнин, Аскольд Львович (род. 1924) — российский географ и киносценарист.
 
 Шейнин, Валерий — российский общественный деятель.
 Шейнин, Валерий Борисович (род. 1943) — российский детский писатель.
 Шейнин, Виктор Семёнович (1938—2014) — российский кинооператор.
 Шейнин, Егошуа Павлович (1890—1948) — советский хоровой дирижёр, композитор.
 
 Шейнин, Роман Львович (род. 1945) — российский экономист.
 Шейнин, Семён Альтерович (1907/1908—1994) — советский кинооператор.
 Шейнина, Елена Яковлевна (род. 1965) — детская писательница на русском и украинском языках.

Примечания 

Еврейские фамилии